Mount Lowe kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Lowe, Antarktis,

Falklandsöarna 

 Mount Low (kulle i Falklandsöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar